Supercoppa olandese 2019 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa olandese 2019 – torneo di pallavolo maschile